Сиде́льникова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Сидельникова, Вера Михайловна (1938—2010) — советский и российский врач-гинеколог.
 Сидельникова, Зинаида Яковлевна (1920—1996) — советский журналист и редактор.
 Сидельникова, Татьяна Николаевна (1917—1982) — советский литературный и театральный критик, литературовед; сестра Николая Николаевича Сидельникова.